Petr Kučera (* 6. října 1980 Praha) je český politik, sociální geograf a datový analytik, od roku 2015 zastupitel městské části Praha 1 (v letech 2018 až 2020 též radní MČ), od ledna 2020 do ledna 2022 člen předsednictva Zelených.

Život 
Vystudoval sociální geografii a demografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (získal titul Mgr.). Ve své praxi výzkumníka se specializoval na terénní výzkumy v obcích a na práci s daty. Spoluzaložil think tank Centrum pro společenské otázky.

Petr Kučera žije v Praze, konkrétně na území městské části Praha 1 na Pohořelci. Je ženatý, má tři děti.

Politické působení 
Je členem Zelených. Do komunální politiky na Praze 1 vstoupil, když organizoval petici a kampaň proti uzavření pobočky městské knihovny na Hradčanech. V lednu 2020 byl zvolen řadovým členem předsednictva Zelených. Post v předsednictvu na sjezdu strany v lednu 2022 již neobhajoval.

V komunálních volbách v roce 2014 kandidoval jako nestraník za Zelené do Zastupitelstva městské části Praha 1 na kandidátce subjektu "ZELENÁ PRO JEDNIČKU" (tj. Zelení a nezávislí kandidáti), ale neuspěl (stal se prvním náhradníkem). Jeho stranický kolega však v srpnu 2015 rezignoval, a tak se stal Kučera zastupitelem. V roce 2016 vstoupil do Zelených.

Ve volbách v roce 2018 mandát zastupitele MČ obhájil, když jako člen Zelených vedl kandidátku subjektu "ZELENÁ PRO JEDNIČKU" (tj. Zelení a nezávislí kandidáti). V listopadu 2018 byl zvolen radním MČ, na starosti měl informační technologie, životní prostředí, úklid a rozvoj hřišť. Po rozpadu koalice byl však z funkce radního v lednu 2020 odvolán.

V komunálních volbách v roce 2022 úspěšně kandidoval jako člen Zelených do zastupitelstva Prahy 1 z 3. místa kandidátky PRAHA 1 SOBĚ. Zároveň kandidoval do Zastupitelstva hlavního města Prahy z 65. místa kandidátky koalice Solidarita, kterou tvoří ČSSD, Zelení, Budoucnost a Idealisté, ale neuspěl.

Reference 

Čeští geografové
Čeští místní politici
Členové Strany zelených
Absolventi Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Narození v roce 1980
Narození 6. října
Narození v Praze
Žijící lidé
Muži